Drückbank steht für:
 Drückbank, Maschine zur Metallverformung, siehe Drücken (Umformen)
 Drückbank, Sportgerät zum Drücken von Gewichten, siehe Bankdrücken